Vignaud ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Vignaud (1830–1922), US-amerikanischer Journalist, Diplomat und Historiker
 Jean Vignaud (1775–1826), französischer Maler
 Louis Vignaud (* 1929), französischer Sportschütze
 René Vignaud (1893–1969), französischer Leichtathlet